

События 

 В Зал славы авторов песен были включены Чак Берри, Бадди Холли, Джимми Уэбб, Марвин Хэмлиш а также Фелис и Будло Брайант.
 Из группы Pink Floyd официально уходит Роджер Уотерс
 Официально объявлено о роспуске группы Rainbow
 Сергей Калугин дал свой первый квартирный концерт
 В составе группы «Кино» произошло последнее изменение, бас-гитару повесил на себя Игорь Тихомиров из арт-роковой группы «Джунгли».
 Американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс женился на своей первой жене Сэнди.
 Распалась британская панк-рок группа The Clash.
 На телевизионных экранах ЦТ СССР состоялась премьера многосерийного документально-музыкального фильм-концерта «Все клоуны», посвящённого наиболее знаменитым клоунам советского цирка, с участием многих артистов эстрады: Михаил Боярский, Владимир Пресняков (мл.), ВИА «Весёлые ребята», «Земляне», и др.

Хронология 
 17 января — У Оливии Ньютон-Джон и её мужа, актёра Мэтта Латтанци родилась дочь Хлоя Роуз.
 23 января — Состоялась первая церемония включения выдающихся музыкантов в Зал Славы Рок-н-ролла. Первыми удостоенными такой чести артистами стали: Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, The Everly Brothers, Бадди Холли, Джерри Ли Льюис и Элвис Пресли.
 1 февраля — В Женеве (Швейцария), состоялось бракосочетание американской певицы и актрисы Дайаны Росс и норвежского бизнесмена и альпиниста Арне Нэсса мл. (несмотря на то, что они официально зарегистрировали свои отношения ещё 23 октября 1985 года в Нью-Йорке). На свадебной церемонии присутствовало около 240 друзей и родственников.
 21 февраля — «The Dead Kennedys» отыграли свой последний концерт в Калифорнийском университете в Дэвисе (г. Дэвис, шт. Калифорния, США).
 Леонард Коэн снялся в телешоу «Полиция Майами: отдел нравов», сыграв эпизодическую роль французского агента Интерпола Золана (Zolan).
 14 марта — Фрэнк Заппа появился в телесериале «Полиция Майами: отдел нравов», сыграв небольшую роль наркоторговца-отшельника Марио Фуэнте (Mario Fuente).
 27 марта — Сэмми Хагар первый раз выступил с концертом в качестве лид-вокалиста «Van Halen».
 12 апреля — Вокалистка и основательница женской рок-н-ролльной группы «The Go-Go's», Белинда Карлайл вышла замуж за политика, актёра и продюсера Моргана Мэйсона.
 2 мая — Суперзвезда кантри-музыки Долли Партон стала совладелицей парка развлечений, названного в её честь Долливудом. Парк расположен в городе Пиджеон-Фордж, в штате Теннесси.
 5 мая — В Нью-Йорке, США, основатель фирмы грамзаписи «Atlantic Records» а также председатель Зала славы рок-н-ролла Ахмет Эртеган объявил, что местом для строительства музея зала Славы был выбран город Кливленд в штате Огайо.
 10 мая — Барабанщик «Mötley Crüe» Томми Ли женился на актрисе Хизер Локлир. (Они развелись в августе 1993 года).
 16 мая — В день своего 40-летия гитарист «King Crimson» Роберт Фрипп женился на Тойе Уиллкокс.
 31 мая — В г. Лидс (Великобритания) в небольшом пабе «Grove Inn, Holbeck» состоялось первое дебютное выступление супергруппы «The Notting Hillbillies».
 27 июня — «Black Flag» отыграли свой последний концерт в Детройте, штат Мичиган, США.
 15 июля — Эрик Клэптон выступил с концертом в национальном выставочном центре Бирмингема (NEC), в котором также приняли участие Фил Коллинз, Грег Филлингейнс и Натан Ист. Видеоверсия концерта была издана на DVD в 2003 году.
 27 июля — Вокалистка «Heart» Нэнси Уилсон вышла замуж за режиссёра, сценариста и бывшего журналиста «Rolling Stone» Кэмерона Кроу.
 29 июля — В Нэшвилле, штат Теннесси, американский певец и автор-исполнитель Пол Дэвис подвергся нападению со стороны неизвестного вооружённого преступника подошедшего к нему и потребовавшего бумажник. Музыкант был ранен одним выстрелом в живот, а затем госпитализирован в критическом состоянии. По этому делу никто задержан не был.
9 августа — Британская рок-группа Queen отыграла в Небуорт-хаусе свой 705-ый и последний концерт в классическом составе. В следующий раз они выйдут на сцену в 1992 году на трибьют-концерте памяти Фредди Меркьюри.
 21 августа — Итальянская модель и актриса Лори Дель Санто родила от рок-музыканта Эрика Клэптона сына Конора.
 28 августа — Тина Тёрнер была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы».
 31 октября — Состоялось открытие надгробного памятника Фёдору Шаляпину на Новодевичьем кладбище в Москве.
 7 ноября — Кантри-певец Вилли Нельсон принял участие в телешоу «Полиция Майами: отдел нравов», снявшись в роли отставного техасского рейнджера Джейка Пирсона (Jake Pierson).
 6 декабря — Сергеем Кузнецовым и Юрием Шатуновым была создана группа «Ласковый май».

Образовавшиеся группы 

 Green Day
 No Doubt
 Roxette
 Ва-БанкЪ
 The Posies
 Asparez
 Vostan Hayots
 Вопли Видоплясова
 Elips
 Рок-Острова
 Рок-Синдром
 Чёрный Лукич
 Ласковый Май
 НИИ Косметики
 Настя
 Калинов мост
 J.M.K.E.

Распавшиеся группы 

 Black Flag
 Fecal Matter
 The Police
 Wham!
 Аэробус
 Бэд Бойз
 Гулливер
 Р-Клуб
 Урфин Джюс

Выпущенные альбомы 
См. также категорию альбомов, выпущенных в 1986 году

 Алла Пугачёва в Стокгольме (Алла Пугачёва)
 Дискоклуб 16 (Валерий Леонтьев)
 18 (Chicago)
 Abominations of Desolation (Morbid Angel, demo-альбом)
 Animal Magic (The Blow monkeys)
 Who Made Who (AC/DC)
 Balance of Power (Electric Light Orchestra)
 Beyond the Gates (Possessed)
 Счастья в личной жизни! (Алла Пугачёва)
 Black Celebration (Depeche Mode)
 Brotherhood (New Order)
 Cinema (Nazareth)
 Constrictor (Элис Купер)
 Dreams (Klaus Schulze)
 Emerson, Lake and Powell (Emerson, Lake & Palmer)
 Eternal Devastation (Destruction)
 Fahrenheit (Toto)
 I miei americani 2 (Адриано Челентано)
 In The Army Now (Status Quo)
 In the Middle of Nowhere (Modern Talking)
 Inside the Electric Circus (W.A.S.P.)
 Intermission (Dio)
 Invisible Touch (Genesis)
 A Kind of Magic (Queen)
 Labyrinth (Дэвид Боуи)
 Lifes Rich Pageant (R.E.M., 28 июля)
 Master Of Puppets (Metallica)
 Morbid Visions (Sepultura)
 Pure Fucking Armageddon (Mayhem)
 Notorius (Duran Duran)
 Nuovi eroi (Эрос Рамаццотти)
 Obsessed by Cruelty (Sodom)
 Orgasmatron (Motorhead)
 The Other Side of Life (The Moody Blues)
 Peace Sells... But Who's Buying? (Megadeth)
 Please (Pet Shop Boys)
 Pleasure to Kill (Kreator)
 Raised On Radio (Journey)
 Ready for Romance (Modern Talking)
 Red Wave (Аквариум, Кино, Алиса, Странные игры)
 Reign In Blood (Slayer)
 Revenge (Eurythmics)
 Rockbird (Debbie Harry)
 Russian Roulette (Accept)
 Scoundrel Days (A-ha)
 Seventh Star (Black Sabbath)
 Slippery When Wet (Bon Jovi)
 Somewhere in Time (Iron Maiden)
 Tritonian Nash-Vegas Polyester Complex (No Trend)
 True Blue (Мадонна)
 True Stories (Talking Heads)
 Turbo (альбом) (Judas Priest)
 Twitch (Ministry)
 The Ultimate Sin (Оззи Осборн)
 Walls of Jericho (Helloween)
 Wonderland (Erasure)
 Рок-н-ролльный Марафон (Карнавал, магнитоальбом)
 В добрый час (Машина времени)
 Вернись в Сорренто (АукцЫон)
 Д’обсервер (концертная запись, АукцЫон)
 Девочки-венерочки (Владимир Асмолов)
 Десять стрел (Аквариум)
 Иероглиф (Пикник)
 Иллюзорный мір (Крематорий)
 Музыка драчёвых напильников (Ноль)
 Ночь (Кино)
 Опера-86 (Вежливый отказ)
 Поколение Икс (Алиса)
 Разлука (Наутилус Помпилиус)
 С кем ты? (Ария)
 Светлый металл (Чёрный кофе)
 Жизнь замечательных мужчин (Центр)
 Нет причин (Левон Варданян)
 Фронт (Бэд Бойз) 
 The Final Countdown (Europe)
 Ночной бит (Инструкция по выживанию)
 Игра в бисер перед свиньями (Гражданская Оборона)

Лучшие песни года 
 «Bizarre Love Triangle» (New Order)
 «Walk This Way» (Aerosmith и Run DMC)
 «Kiss» (Принс)
 «Graceland» (Пол Саймон)
«Master of Puppets» (Metallica)
«Livin' on a Prayer, You Give Love a Bad Name» (Bon Jovi)
«The Final Countdown» (Europe)
«Wild Wild Life» (Talking Heads)
«In the Army Now» (Status Quo)
«Walk Like an Egyptian» (The Bangles)

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Whitney Houston» (Уитни Хьюстон)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «True Blue» (Мадонна)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «That’s What Friends Are For» (Дайон Уорвик, Глэдис Найт, Стиви Уандер, Элтон Джон)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «Don’t Leave Me This Way» (The Communards)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Пол Саймон за «Graceland»
 «Грэмми» за запись года — Стив Уинвуд за «Higher Love»
 «Грэмми» за песню года — «That’s What Friends Are For» (авторы — Берт Бакарак и Кэрол Байер Сейджер)
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «West End Girls» (Pet Shop Boys), альбом — «Brothers in Arms» (Dire Straits)
 Группа «Земляне» стала Группой года № 4 по версии «Хит-парада „Звуковой дорожки“» газеты «Московский комсомолец».

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The Everly Brothers (Дон Эверли и Фил Эверли)
 Чак Берри
 Джеймс Браун
 Фэтс Домино
 Сэм Кук
 Джерри Ли Льюис
 Элвис Пресли
 Литл Ричард
 Бадди Холли
 Рэй Чарльз
Раннее влияние:
 Роберт Джонсон
 Джимми Роджерс
 Джимми Янси
Неисполнители:
 Сэм Филлипс
 Алан Фрид
Жизненные достижения:
 Джон Хэммонд

Зал славы авторов песен 
 Чак Берри
 Будло Брайант
 Фелис Брайант
 Джимми Уэбб
 Бадди Холли
 Марвин Хэмлиш
Награда Джонни Мерсера:
 
Награда Эйба Олмена издателю:

Зал славы кантри

Родились 
 24 января — Кристиану Араужу (ум. ) — бразильский певец и музыкант
 21 февраля — Шарлотта Чёрч — уэльская певица, актриса и автор песен
 28 марта — Леди Гага — американская певица, актриса, продюсер и автор песен
 30 апреля — Яжевика — российская певица и композитор
 9 июля — Кили Уильямс — американская певица и актриса, участница группы 3LW
 9 сентября — Кети Топурия — грузинская и российская певица, вокалистка группы «А’Студио»
 17 сентября — Софи (ум. ) — шотландский музыкант, продюсер, певица, автор песен и диджей
 1 октября — Саяка Канда (ум. ) — японская актриса, певица и сэйю
 3 ноября —  — американская певица

Скончались 
 4 января — Фил Лайнотт (36) — ирландский и британский певец, музыкант и автор песен, основатель, вокалист и бас-гитарист группы Thin Lizzy
 4 марта —  (42) — канадский композитор, певец и мультиинструменталист, пианист и вокалист группы The Band
 31 марта —  (48) — американский певец, один из основателей группы The Isley Brothers
 13 июня — Дин Рид (47) — американский актёр и певец
 27 сентября — Клифф Бёртон (24) — американский музыкант, бас-гитарист групп Trauma и Metallica
 12 октября — Сабольч Феньеш (74) — венгерский композитор
 19 декабря — Иван Акиртава (48/49) — советский абхазский композитор, музыкальный педагог и музыковед
 29 декабря — Джон Антилл (82) — австралийский композитор и дирижёр

См. также

Примечания